El Torneig d'Atlanta 2014, oficialment conegut com a BB&T Atlanta Open 2014, és una competició tennística jugada sobre pista dura que està inclosa dins de les sèries 250 de l'ATP. La 27a edició del torneig es va celebrar entre el 19 i el 27 de juliol de 2014 a l'Atlantic Station d'Atlanta, Geòrgia, Estats Units.

El tennista local John Isner va retenir el títol aconseguit l'any anterior.

Quadre individual masculí

Quadre dobles masculins

Enllaços externs 
 Web oficial 
 Quadre individual masculí 
 Quadre dobles masculins 

2014
ATP World Tour 2014